Rebordelo (Amarante) - freguesia no concelho de Amarante, Portugal
 Rebordelo (Vinhais) - freguesia no concelho de Vinhais, Portugal
 Rebordelo (São Tomé) - aldeia no distrito de Lembá, São Tomé e Príncipe
 Barragem de Rebordelo - barragem na freguesia de Rebordelo, concelho de Vinhais

Desambiguação